Сарайка

 Сарайка (приток Кусы) — река в Челябинской области России.
 Сарайка (приток Сылвицы) — река в Свердловской области России.

См. также 
 Сарайки